Джордан Керр (; род. 26 октября 1979 года в Аделаиде, Австралия) — австралийский профессиональный теннисист; победитель 9 турниров ATP в парном разряде.

Спортивная карьера 

Профессиональную карьеру начал в 1998 году. Специализируется на играх в мужском парном разряде. Первый турнир ATP выиграл в 2003 году в Ньюпорте в паре с Дэвидом Макферсоном. Всего на турнире в Ньюпорте в парах сумел победить пять раз в 2003, 2004, 2005, 2007 и 2009 годах. Помимо этого по разу выигрывал парные турниры в Индианаполисе, Касабланке, Токио и Загребе.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ATP в парном разряде (15)

Победы (9)

Поражения (6)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (76)

Победы (39)

Поражения (37)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Австралии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года